Windermere Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Windermere Lake (British Columbia)
 Windermere Lake (Ontario, Kenora District)
 Windermere Lake (Ontario, Nipissing District)
 Windermere Lake (Ontario, Sudbury District)

Siehe auch:
 Lake Windermere